Collège des Jésuites anglais (1593-1793) à Saint-Omer ;
 Collège des Jésuites anglais (1616-1794) à Liège.